Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2008 były siedemnastymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 14 marca 2008 roku meczem Tereku Grozny z Krylją Sowietow Samara (0:3), zakończyły się natomiast 22 listopada 2008 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Szynnik Jarosław i Terek Grozny. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna Rubinu Kazań, dzięki zwycięstwu 2 listopada 2008 2:1 z Saturnem Ramienskoje. Królem strzelców ligi został Brazylijczyk Vágner Love z CSKA Moskwa (20 goli).

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
źródło: RFPL 

 20 goli
  Vágner Love (CSKA)
 10 goli
  Marko Topić (Saturn)
  Peter Odemwingie (Lokomotiw)
  Danny (Dinamo – 5, Zenit Petersburg – 5)
  Eldar Nizamutdinow (Chimki)
 9 goli
  Dinijar Bilaletdinow (Lokomotiw)
 8 goli
  Ałan Dzagojew (CSKA)
  Fatih Tekke (Zenit Petersburg)
  Anton Bober (Krylja Sowietow)
  Héctor Bracamonte (FK Moskwa)
  Martin Kuszew (Amkar Perm)

Nagrody 
16 grudnia 2008 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 2008:

 Bramkarze
  Igor Akinfiejew (CSKA)
  Siergiej Ryżykow (Rubin)
  Wiaczesław Małafiejew (Zenit)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
  Aleksandr Aniukow (Zenit)
  Cristian Ansaldi (Rubin)
  Wasilij Bieriezucki (CSKA)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
  Dienis Kołodin (Dinamo)
  Rodolfo (Lokomotiw)
  Dmitrij Biełorukow (Amkar)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
  Siergiej Ignaszewicz (CSKA)
  Leandro Fernández (Dinamo)
  Aleksiej Popow (Amkar/Rubin)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
  Radek Šírl (Zenit)
  Aleksiej Bieriezucki (CSKA)
  Rienat Janbajew (Lokomotiw)

 Defensywni pomocnicy
  Anatolij Tymoszczuk (Zenit)
  Siergiej Siemak (Rubin)
  Dmitrij Chochłow (Dinamo)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi pomocnicy
  Miloš Krasić (CSKA)
  Igor Dienisow (Zenit)
  Kiriłł Kombarow (Dinamo)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi pomocnicy
  Danny (Dinamo/Zenit)
  Igor Siemszow (Dinamo)
  Ałan Dzagojew (CSKA)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi pomocnicy
  Jurij Żyrkow (CSKA)
  Konstantin Zyrianow (Zenit)
  Dinijar Bilaletdinow (Lokomotiw)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
  Vágner Love (CSKA)
  Pawieł Pogriebniak (Zenit)
  Roman Pawluczenko (Spartak M.)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
  Andriej Arszawin (Zenit)
  Marko Topić (Saturn)
  Gökdeniz Karadeniz (Rubin)

Zobacz też 
 Priemjer-Liga (2007)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej

Przypisy 

2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2008 w Rosji